West Springfield ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West Springfield (Massachusetts)
 West Springfield (New Hampshire)
 West Springfield (Pennsylvania)
 West Springfield (Vermont)
 West Springfield (Virginia)